«Три банана» — советский рисованный мультипликационный фильм  года, снятый на киностудии «Союзмультфильм» по мотивам сказочной повести Зденека Слабого о приключениях мальчика на сказочных планетах.

Сюжет 
Мальчик Петрик встречает Волшебника, соглашается с его просьбой принести три банана и на нерабочем заколдованном лифте, пробив крышу, улетает в Сказку.
Оказавшись на первой сказочной планете, он узнает, что бананы принадлежат только Чёрной Даме и добром она отдать не сможет. 
На берегу у моря он замечает корабль, который оказывается кораблём Мечты. Капитан вначале не принимает Петрика, однако после нескольких минут разговора он берёт его. Но на пути у них появляются киты, которых послала Чёрная Дама. Благодаря смекалке и уму Петрика, Капитан отдаёт летающий самокат и письмо, которое нужно открыть в самый тяжёлый момент. Затем мальчик улетает на полученном самокате. 
Оказавшись на Второй планете, мальчик придумывает развлечение для Сребровласки. Но, заметив веселье, Чёрная Дама прилетает туда. После обмана снеговика Дама улетает, а Петрик от Снеговика выясняет, что бананы находятся на Зелёной планете, и их охраняет дракон Бойсябой. 
На самой зелёной планете мальчик побеждает дракона своим бесстрашием, превратив его в воробья. Петрик достаёт три волшебных банана и, открыв в нужный момент письмо, оказывается на Земле. На Земле Петрика встречает появившейся в самом начале волшебник, который раскрывает тайну трёх бананов. Тайна заключалась в том, что добыть их можно только добротой и смелостью. 
Один из бананов он посылает Сребровласке.

Создатели

Производство 
Как и в мультфильмах «Русалочка», «Синяя птица», в фильме был применён фотоколлаж как технологическое новаторство при изготовлении фонов.

Отличия от книги 
 В фильме очень упрощённо отражены всего несколько эпизодов из повести. Отсутствуют такие персонажи, как плачущий краб, осьминог, друзья Петрика (В оригинале – Петр) и его родители, кафе с зевающим официантом и оркестром из приматов, Огниус и Златовласка, Принцесса Кисуля, Грац-Старший и Грац-Младший, девочка Мау и профессор Тау и другие.
 В фильме дракон так и стал воробушком. Тогда как в книге с помощью своей мечты он обманул Петрика и превратился в кондора, полетев к Чёрной даме.
 Фразу «Он был добр и помог нам. Но вам этого не понять» в фильме произносит Снеговичок. Тогда как в книге эту фразу произносит отсутствующй в фильме Огниус.
В фильме Петрик легко срывает бананы. Тогда как в книге, чтобы достать банан, нужно прикрепить к пальме три волоска Сребровласки и три волоска Златовласки.
В фильме волшебник по имени не упоминается, тогда как в книге его зовут Господин в чёрной шляпе.

Издание на видео 
В середине 1990-х годов мультфильм был выпущен на кассете VHS (система PAL) в сборниках лучших советских мультфильмов Studio PRO Video, студии «Союз Видео».

Литература

Примечания

Ссылки 

Рисованные мультфильмы СССР 1971 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по сценариям Жанны Витензон
Мультфильмы по литературным сказкам